Polsk har flere betydninger:

 Polsk (sprog) – er et sprog, der tales i Polen.
 Polen – er noget der stammer fra eller tilhører det geografiske område Polen.
 Polak – en person fra Polen.
 "At leve på polsk" – et gammelt udtryk for at leve i partnerskab uden ægteskab.